Евадна () — дружина Капанея, дочка Іфія.
 Евадна — дочка Посейдона та мати Яма.
 Евадна — дочка Стрімона, дружина Аргоса.

Література 
 Словник античної міфології. — : Наукова думка, 1985. — 236 сторінок.
Персонажі давньогрецьких міфів